Діалог:
 Діалог — двосторонній обмін інформацією (розмова, спілкування) між двома або більше людьми (або у технічній мові — людиною та ЕОМ) у вигляді питань та відповідей.
 Діалог (газета) — газета. Видавці — Кременецька районна рада і РДА (від січня 1992 р.).
 Діалог (гурт) — радянський рок-гурт, створений 1979 року в Миколаєві.
 «Діалог» — Інститут соціально-політичного проектування (в Україні).
 Діалог — гімназія у Києві, яка має економіко-правничий напрямок діяльності.